Nogometna zona ZO Bjelovar, također i pod nazivima Nogometna zona Zajednice općina Bjelovar, Zonska nogometna liga ZO Bjelovar za sezonu 1979./80. je predstavljala ligu petog stupnja nogometnog prvenstva Jugoslavije.  
Sudjelovalo je 14 klubova, a prvak je bio klub "Lokomotiva" iz Koprivnice.

Ljestvica 

 Obilićevo - također se iskazivalo i kao Novo Obilićevo. Današnji naziv mjesta je Zvonimirovo. 
 Crvena zvezda - također je pisana i kao Crvena zvijezda

Rezultatska križaljka 

 Izvori:

Povezani članci 
 Liga Zagrebačke regije 1979./80. 
 Zagrebačka zona 1979./80. 
 Zagrebačka zona - skupina Kutina 1979./80. 
 Zona Varaždin-Čakovec-Krapina 1979./80. 
 Međuopćinska liga Daruvar - Pakrac - Grubišno Polje 1979./80. 
 Međuopćinska liga Koprivnica - Križevci 1979./80.
 Međuopćinska liga Virovitica-Đurđevac 1979./80.

Vanjske poveznice

Izvori 
 
 library.foi.hr, "Bjelovarski list" 
 library.foi.hr, "Glas Podravine" 
 library.foi.hr, Pakrački vjesnik (petnaestodnevnik općine Pakrac) 
 digi-pakrac.com, Pakrački  vjesnik 
 library.foi.hr, "Bjelovarski list", br. 23, god. XXXV, objavljeno 20. lipnja 1980., str. 11 (Sport), (26. kolo, konačna ljestvica), preuzeto 10. listopada 2019. 
 [http://library.foi.hr/novine/broj1.aspx?C=20&godina=1980&broj=000025 library.foi.hr, "Glas Podravine", br. 25, god. XXXV, objavljeno 20. lipnja 1980., str. 7 (Sport)], (konačna ljestvica), preuzeto 10. listopada 2019. 
 library.foi.hr, Pakrački vjesnik - petnaestodnevnik OK SSRN Pakrac, br. 173, izdano 3. srpnja 1980.., str. 8 (Iz sportskog života;   26. kolo, konačna ljestvica), preuzeto 6. prosinca 2022. 
 Mladen Levak, Kristina Poljičak: "Nogometni klub "Osvit" Đelekovec : 1923. – 2013. : 90 godina Nogometnog kluba "Osvit" i igranja nogometa u Đelekovcu "'', Đelekovec, 2014., str. 194-196 
  

1979-80 
Bjelovar
1979-80 Bjelovar